Shanghai Sevens 2015 – piąta edycja wchodzącego w skład mistrzostw Azji turnieju Shanghai Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 5–6 września 2015 roku będąc pierwszym turniejem sezonu 2015.

Informacje ogólne 
Zawody były pierwszym turniejem sezonu 2015 i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji. Drużyny zostały podzielone na cztery trzyzespołowe grupy rywalizujące w pierwszej fazie w ramach grup systemem kołowym, po czym nastąpiła faza pucharowa – czołowa ósemka awansowała do półfinałów, a pozostałe walczyły o Bowl. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Przystępujące do turnieju reprezentacje mogły liczyć maksymalnie dwunastu zawodników. Zespoły zostały rozstawione na rankingu z poprzedniego roku. Iran, który prawo udziału w zawodach wywalczył w turnieju kwalifikacyjnym, postanowił nie wziąć w nich udziału, a jego miejsce zajęła reprezentacja ZEA.

Niespodzianką turnieju była pierwsza od 2011 roku nieobecność w finale reprezentantów Hongkongu, których w ćwierćfinale pokonali Chińczycy. Gospodarze natomiast w decydującym pojedynku ulegli Japończykom. Najwięcej punktów w turnieju (41) zdobył Chińczyk Chong Ma, w klasyfikacji przyłożeń z siedmioma zwyciężył Japończyk Teruya Goto.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Mężczyzn 2015
Shanghai Sevens
2015 w Chinach